Мејз има више значења:
 Округ Мејз (Оклахома)
 Мејз (Канзас)